

Населені пункти та їхні частини

 Ярошево — село в гміні Жнін Жнінського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Ярошево — село в гміні Щутово Серпецького повіту Мазовецького воєводства
 Ярошево — частина села Бжещкі-Мале в гміні Роґово Рипінського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Ярошево — частина села Ґробія в гміні Серакув Мендзиходського повіту Великопольського воєводства

Примітки